El término Webster puede referirse:

a An American Dictionary of the English Language, un diccionario de la lengua inglesa publicado en 1828;
a Merriam-Webster, una editorial estadounidense (subsidiaria desde 1964 de Encyclopaedia Britannica, Inc.) que publica diccionarios derivados de la versión de 1828;
a Noah Webster, un lexicógrafo, editor, escritor de libros de texto y político estadounidense, autor de dos diccionarios de la lengua inglesa; o
a Webster, una serie de televisión emitida por la ABC durante 1983-1987.